Јунион има више значења:
 Округ Јунион (Јужна Дакота)
 Округ Јунион (Јужна Каролина)
 Округ Јунион (Њу Џерзи)
 Округ Јунион (Џорџија)
 Округ Јунион (Ајова)
 Округ Јунион (Арканзас)
 Округ Јунион (Илиноис)
 Округ Јунион (Индијана)
 Округ Јунион (Кентаки)
 Округ Јунион (Луизијана)
 Округ Јунион (Мисисипи)
 Округ Јунион (Нови Мексико)
 Округ Јунион (Орегон)
 Округ Јунион (Охајо)
 Округ Јунион (Пенсилванија)
 Округ Јунион (Северна Каролина)
 Округ Јунион (Тенеси)
 Округ Јунион (Флорида)
 Јунион (Њу Хемпшир)
 Јунион (Вашингтон)
 Јунион (Луизијана)
 Јунион (Алабама)
 Јунион (Јужна Каролина)
 Јунион (Њу Џерзи)
 Јунион (Западна Вирџинија)
 Јунион (Мисури)
 Јунион (Небраска)